

Definizione 
Eroe – definizione della parola

Cinema 
Un eroe dei nostri tempi – film del 1955 diretto da Mario Monicelli.
Eroe per caso – film del 1992 diretto da Stephen Frears.
Un eroe borghese – film del 1995 diretto da Michele Placido.

Musica 
Eroe – singolo di Donatella Rettore del 1978
Eroe (storia di Luigi delle Bicocche) – singolo di Caparezza del 2008

Televisione 
Eroe (Hero), episodio della terza stagione di Battlestar Galactica